Тепатласко има више значења:

 Тепатласко (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тепатласко (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепатласко (Рафаел Делгадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Тепатласко (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепатласко (Тепатласко, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику